Gatekeeper:

 H.323 Gatekeeper (Контроллер зоны H.323) — устройство или программа в сети IP-телефонии, по стандарту H.323, которое выступает в качестве центра обработки вызовов внутри своей зоны.
 GNU Gatekeeper (GnuGK) — кроссплатформенная свободная программа, выполняющая роль гейткипера для IP-телефонии в стандарте H.323.
 Гейткипер («Привратник» или «Проверка молодых») — в контексте боевых искусств этим термином обозначают: крепкого хорошо подготовленного бойца, стабильного середняка, который «охраняет врата» к чемпионскому титулу — находясь в такой рейтинговой позиции, в которой он составляет границу между элитой и основной массой бойцов.

См. также 
 Привратник (значения)